

Presentación previa 
Sam Groth fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

John-Patrick Smith derrotó en la final a Frank Dancevic.

Cabezas de serie 

  Lukáš Lacko (Segunda ronda)
  Andreas Beck (Segunda ronda)
  Luca Vanni (Primera ronda)
  Norbert Gombos (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Alejandro Falla ''(Primera ronda)
  Ruben Bemelmans ''(Segunda ronda)
  Frank Dancevic ''(Finalista)
  Maxime Authom ''(Segunda ronda, retiro)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Rimouski 2015